De vlag van de Oekraïense stad Lviv, zie Vlag van Lviv (stad);
  De vlag van de Oekraïense oblast Lviv, zie Vlag van Lviv (oblast).